MSZ ist eine Abkürzung für:

 Maritimes Sicherheitszentrum in Cuxhaven
 Marxistische Streit- und Zeitschrift
 Mobilitätsservice-Zentrale, Einrichtung der Deutschen Bahn AG für die Reiseplanung mobilitätseingeschränkter Menschen, Anlaufpunkt in Bahnhöfen ist die DB Information
 ungarisches Kfz-Kennzeichen für Fahrzeuge der Hilfsorganisationen des Malteserordens (Magyar Máltai Szeretetszolgálat)
 polnisches Außenministerium (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
 Motorisierter Schützenzug, Einheit der Landstreitkräfte der NVA bis 1990, siehe Motorisierte Schützentruppen#Motorisierter Schützenzug
 Aeroporto Internacional Welwitschia Mirabilis (IATA-Code), bis 2013 Juri-Gagarin-Flughafen genannt, ein Regionalflughafen in Moçâmedes (Namibe), Angola

MSZ